NGC 745-1, een spiraalvormig sterrenstelsel in het sterrenbeeld Eridanus
 NGC 745-2, een elliptisch sterrenstelsel in het sterrenbeeld Eridanus
 NGC 745-3, een compact sterrenstelsel in het sterrenbeeld Eridanus